Udró és un mot que apareix a la toponímia costanera de la Serra de Tramuntana per designar un penyal prominent, semblant a un Cavall Bernat. El mot no té una etimologia clara, i pot ser una aplicació metafòrica d'ugró (una raça d'aucell), d'oró (una classe de cabàs) o bé un derivat d'odre. Hom troba els següents:
 L'Udró del Forat, davant el Morro del Forat, que separa Cala Tuent de la Costera
 L'Udró de les Ferles, davant la Mola de Tuent (que conté una torre de defensa), que separa Cala Tuent de la Calobra
 L'Udró del Corral, a la desembocadura del Torrent de l'Argelagar, als peus del Puig Caragoler de Femenia
 L'Udró d'Ariant, dit també el Ninot, vora la Caleta d'Ariant, entre el Rafal d'Ariant i la possessió d'Ariant
 Termes semblants:
 Cavall Bernat#Mallorca
 Frare
 Ninot
 Pa de Figa

Referències 
 «Udró» al web ToponimiaMallorca.net